Пијемонт се може односити на:

 Пијемонт-Сардинија, краљевина из које је настала модерна италијанска држава
 Пијемонт (лист), дневно гласило удружења Уједињење или смрт
 Пијемонт, регија у Италији
 термин којим се означава држава која има водећу улогу у региону за постизање одређеног циља